El nombre Jesús Vidal puede referirse a:

 Jesús Vidal: actor español, premio Goya al mejor actor revelación.
 Jesús Vidal Chamorro: sacerdote católico español, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid